FIO est un sigle qui peut désigner :
 Fédération ibéroaméricaine de l'ombudsman, une fédération d'ombudsmans lusophones et hispaniques qui a pour objectif la défense des droits de l'homme ;
 , une entité du State University System of Florida qui travaille en collaboration avec 20 institutions et organismes de l'État qui appuient la recherche marine.